«42» — песня альтернативной рок-группы Coldplay. Песня написана всеми членами Coldplay для четвёртого альбома Viva la Vida or Death and All His Friends. Песня состоит из трёх частей и не имеет припева. Партии фортепиано и струнных в первой части затем переходят к быстрому гитарному соло, и в конце песни присутствует мультиинструментальная партия.

Песня в качестве сингла выпущена не была, однако концертная версия «42» присутствовала в концертном альбоме LeftRightLeftRightLeft, выпущенном в 2009 году.

О песне

Смысл 
Смысл этой песни заключается в том, что те, кто мертвы, на самом деле живы. Они не призраки, они не гуляют по земле, они просто стали ближе к раю.

Название 
Изначально эту песню собирались назвать «Life and Death», но в итоге песня была названа «42», потому что это любимое число Криса Мартина.

Чарты

Сертификаты

Примечания 

Песни Coldplay
Песни, спродюсированные Брайаном Ино
Песни 2008 года